

Географічні назви 
 Ла-Лібертад — місто в Нікарагуа, в департаменті Чонталес.
 Ла-Лібертад — департамент у Сальвадорі.
 Ла-Лібертад - місто в Сальвадорі, в однойменному департаменті.
 Ла-Лібертад — муніципалітет у Мексиці, в штаті Чіапас.
 Ла-Лібертад — селище в Мексиці, штат Кампече, муніципалітет Ескарсега.
 Ла-Лібертад — провінція в Колумбії, в департаменті Бояка.
 Ла-Лібертад — регіон у північно-східній частині Перу.

Футбольні клуби 
 Ла-Лібертад (футбольний клуб) — футбольний клуб з Коста-Рики.

Див. також 
 Лібертад